Никола́й Кузьми́н-Карава́ев:
 Кузьмин-Караваев, Николай Дмитриевич — Георгиевский кавалер; поручик; 15 марта 1917 (посмертно).
 Кузьмин-Караваев, Николай Константинович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 20 июля 1916 (посмертно).
 Кузьмин-Караваев, Николай Николаевич (1820—1882) — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 10023; 21 декабря 1856.